Stefan Lund kan avse någon av följande:
Stephan Lundh (konstnär) (1927–2015)
Stephan Lundh (född 1959), ishockeytränare